6 Pułk Strzelców Konnych – (Jäger-Regiment zu Pferde Nr. 6) pułk kawalerii niemieckiej, sformowany 1 października 1910. Był jednym z 13 pułków strzelców konnych w armii niemieckiej.

Stałym garnizonem tej jednostki był Erfurt. Oddział wchodził w skład XVII Korpusu Armii Niemieckiej.

Podporządkowanie 
 XVII Korpus Armii Niemieckiej – Kassel
 38 Dywizja Piechoty (38. Infanteriedivision) – Erfurt
 38 Brygada Kawalerii (38. Kavalleriebrigade) – Erfurt
 6 Pułk Strzelców Konnych – Erfurt

Bibliografia

 Hugo F.W. Schulz "Die Preußischen Kavallerie-Regimenter 1913/1914" Weltbild Verlag 1992
 Jürgen Kraus "Die deutsche Armee im Ersten Weltkrieg/ Uniformierung und Ausrüstung" Verlag Militaria, Wien 2004

Linki zewnętrzne 
 Wykaz niemieckich pułków kawalerii 1914-1918

Pułki strzelców konnych Cesarstwa Niemieckiego